Damn Yankees bezeichnet:

 Damn Yankees (Musical), ein Broadway-Musical aus dem Jahr 1955
 Damn Yankees (Band), eine amerikanische Rockband
 Damn Yankees (Album), ein Album der Rockband Damn Yankees